Сегунда 2014/2015 () — 84-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 23 августа 2014 года и закончился 21 июня 2015 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

</div>
Источник: LFP Liga Adelante Soccerway Summary SEGUNDA DIVISIÓN </small>

Плей-офф за выход в Примеру

1/2 финала

Жирона — Сарагоса

Лас-Пальмас — Вальядолид

Финал

Лас-Пальмас — Сарагоса

Бомбардиры

Ссылки 
 Сегунда 2014/15 на rsssf.com 

2014/2015
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2014 году
Спорт в Испании в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015